Одольский — фамилия; имеет женскую форму Одольская.
 Одольский, Константин Владимирович (род. 1989) — украинский футболист, вратарь.
 Одольская, Марина Константиновна (в замужестве Иванова; род. 1975) — украинская певица, заслуженная артистка Украины.